Fronteira (portugiesisch für Grenze) ist der Name folgender Orte:
 Fronteira (Portugal), Kleinstadt in Portugal
 Fronteira (Minas Gerais), Stadt in Brasilien

Siehe auch:
 Frontera